

Musica 
 DJ Food – gruppo musicale britannico
 The Food – singolo di Common del 2004
 F.O.O.D. – album di Danny! del 2005
 Food – album degli Zico Chain del 2007
 Food – album di Kelis del 2014

Altro 
 Food – cortometraggio del 1993 di Jan Švankmajer
 Food – libro del 2012 di Mary McCartney

Pagine correlate 
Food Network